Das große Glück –  film del 1967 diretto da Franz Antel
Das große Glück –  documentario del 2016 diretto da Kirsten Burger, Mikko Gaestel, Johannes Müller